Чемпионат Германии по фигурному катанию 2012 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов Германии сезона 2011—2012. Фигуристы соревновались в мужском и женском фигурном катании, парном катании, танцах на льду.

Чемпионат прошёл с 6 по 7 января 2012 года в Оберстдорфе.

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты чемпионата 2012 года на сайте немецкого союза конькобежцев

Чемпионаты Германии по фигурному катанию
2012 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Оберстдорфе
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Январь 2012 года
2012 год в Германии